Lipman ist der Familienname folgender Personen:

 Berry Lipman (1921–2016; eigentlich Friedel Berlipp), deutscher Bandleader, Komponist, Arrangeur und Musikproduzent
 Daniel Lipman, US-amerikanischer Drehbuchautor
 Jerzy Lipman (1922–1983), polnischer Kameramann
 Joseph Lipman (* 1938), kanadisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Matthew Lipman (1923–2010), US-amerikanischer Hochschullehrer und Philosoph
 Maureen Lipman (* 1946) britische	Schauspielerin
 Peter Lipman-Wulf (1905–1993), deutsch-US-amerikanischer Bildhauer und Grafiker 
 Shawn Lipman (* 1964), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Lipman-Regal
 Lippman
 Lipmann
 Lippmann
 Libman